The Witness peut faire référence à :

Cinéma 

 The Witness, film français d' sorti en 1969 ;
 The Witness, film hongrois de  sorti en 1969 ;
 , court métrage de  sorti en 1992 ;
 , film de  sorti en 2000 ;
 , film philippin de  sorti en 2012.
 , film chinois de  sorti en 2015.
 The Witness, documentaire américain de  sorti en 2016.
 The Witness, film sud-coréen de Jo Gyu-jang sorti en 2018.

Télévision 

 , titre original de L'ombre du témoin,  de la 1 saison de Tessa à la pointe de l'épée ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Journal 

 , quotidien national ;

Jeu vidéo 

 The Witness, jeu vidéo de  sorti en 1983 ;
 , jeu vidéo de  sorti en 2016.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de jeu vidéo